Overlook kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Overlook,

USA 

 Overlook (berg i USA), Connecticut, Litchfield County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar